Романенко Андрій — військовий діяч Гетьманщини. Сотник і засновник Переяславської другої (Романенкової) сотні, наказний полковник Переяславського полку (1649, 1665, 1666)
 Романенко Андрій Вікторович — український оперний співак, соліст Національної опери України.
  ( 1979) — російський підприємець.
  (1903—1979) — російський радянський військовий діяч, генерал-майор. Кавалер ордену Леніна.
  (1917—1944) — російський радянський військовий діяч, майор. Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок